Toto je seznam hráčů Česka a jejich statistiky v sezóně 2000/2001 NHL.
 Stanley Cup v této sezóně získal Milan Hejduk a Martin Škoula s týmem Colorado Avalanche.

	
 F = Útočník
 D = Obránce
 G = Brankář

Seznamy hráčů NHL